Schlesische Universität steht für:

 Schlesische Universität in Katowice
 Schlesische Universität Opava
 Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau, siehe Universität Breslau